Кавад I (449—531) — шахиншах Ирана (Эраншахр) из династии Сасанидов в 488—496 и 499—531 годах. 19-й шах Ирана.
 Кавад II — шахиншах Ирана и ан-Ирана, из династии Сасанидов, правил несколько месяцев в 628 году. Сын Хосрова II, от его жены Марии, византийской принцессы.